Piotr Juszczak (ur. 1967) – były zastępca szefa Agencji Wywiadu
 Piotr Juszczak (ur. 1988) – polski wioślarz